Kody ISO 3166-2 dla nauruańskich dystryktów
 
Kod składa się z dwóch części: 
 liter NR oznaczających Nauru według ISO 3166-1
 dwóch cyfr identyfikujących kolejne dystrykty

Kody ISO

Zobacz też 
 kody ISO 3166-1 dla państw

Przypisy 

Podział administracyjny Nauru
2:NR